Arrest steht für:

 Festnahme, eine umgangssprachliche Bezeichnung
 Hausarrest, das Gebot, ein Haus oder eine Wohnung nicht zu verlassen
 Arrest (Zivilprozess), eine Maßnahme zur Sicherung der Zwangsvollstreckung in Deutschland und der Schweiz
 Arrest (JVA), eine Disziplinarmaßnahme in einer Justizvollzugsanstalt in Deutschland
 Jugendarrest, ein Zuchtmittel des deutschen Jugendstrafrechts 
 Arrest (Österreich), eine abgeschaffte Strafvollzugmaßnahme in Österreich, durch die Strafhaft ersetzt
 Strafhaft, umgangssprachlich die Haftform der Vollzugsstrafe in Österreich
 Strafarrest, eine Disziplinarstrafe beim Militär
 Disziplinararrest, eine Disziplinarmaßnahme beim Militär

 Herzstillstand, in der medizinischen Fachsprache
 Verhaltensarrest, in der medizinischen Fachsprache für Innehalten, Bewegungslosigkeit (Arrest-Anfall)

 Arrest ist der Name folgender Orte:
 Arrest (Somme), eine Gemeinde in Frankreich

Arrest ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Louis d’Arrest (1822–1875), deutsch-dänischer Astronom in Berlin, Leipzig und Kopenhagen

Siehe auch:

 Freiheitsentziehung